Платанито има више значења:

 Платанито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Платанито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанито, Платанитос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанито (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Платанито, Серхио Валдез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику